Maddison steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Madison (Vorname) #Maddison

Maddison ist der Familienname folgender Personen:
 Angus Maddison (1926–2010), britischer Ökonom
 Francis Maddison (1927–2006), britischer Wissenschaftshistoriker
 Isabel Maddison (1869–1950), britisch-amerikanische Mathematikerin
 James Maddison (* 1996), englischer Fußballspieler
 William Maddison (1882–1924), britischer Segler

Siehe auch:
 Madison